Sumna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Šumná (ort), Södra Mähren, 
 Šumná (berg), Ústí nad Labem, Okres Chomutov, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar